KW, kW eller kw kan syfta på:

KW
 KW – en landskod för Kuwait
 KW – lokal förkortning för staden Königs Wusterhausen i Brandenburg, Tyskland

kW
 kW – en SI-enhet för effekt, se kilowatt

kw
 kw – en språkkod för korniska
 .kw – nationell toppdomän för Kuwait

Kw
 Kw – vattenkonstanten, se Massverkans lag